Toponímia:
 Reynolds (Dakota del Nord)
 Reynolds (Geòrgia)
 Reynolds (Illinois)
 Reynolds (Indiana)
 Reynolds (Nebraska)
 Biografies:
 Albert Reynolds (Comtat de Roscommon, 1932), vuitè Primer Ministre de la República d'Irlanda (1992 - 1994)
 Brian Reynolds programador estatunidenc de videojocs d'estratègia 
 John Reynolds (Harrogate, North Yorkshire, 1958), pilot de trial anglès 
 Joshua Reynolds (Plymton, Gran Bretanya, 1723 - Londres, 1792), pintor anglès 
 Quentin Reynolds (1902, New York - 1965, San Francisco), periodista corresponsal de guerra durant la Segona Guerra Mundial.
 Ryan Reynolds (Vancouver, Colúmbia Britànica, 1976), actor de cinema i televisió canadenc 
 Walter Guernesey Reynolds (Tioga, Filadèlfia, 1873 - Seattle, Washington, 1953), pianista, compositor i organista estatunidenc
 Miscel·lània:
 Reynolds (ciclisme), equip ciclista succeït pel Team Movistar 
 Nombre de Reynolds, nombre adimensional emprat en mecànica de fluids 
 Nombre de Reynolds magnètic, nombre adimensional que s'utilitza en magnetohidrodinámica